Králova přízeň může být:
 Králova přízeň (Philippa Gregory) – historický román Philippy Gregoryové The Other Boleyn Girl z roku 2001 a jeho filmová adaptace:
 Králova přízeň (film) – film z roku 2008, režie Justin Chadwick
 Králova přízeň (Heather Grothaus) – kniha Heather Grothaus The Warrior z roku 2006